HMS Östergötland har två fartyg och en ubåt döpts till i svenska flottan:

Östergötland, galär sjösatt 1749
, jagare sjösatt 1938
, ubåt sjösatt 1985

Se även
Östergötland